CSJ, sigle composé des trois lettres C, S et J, peut faire référence à :
 Communauté Saint-Jean, les membres de cette congrégation religieuse (surnommés petits gris), apposent le sigle c.s.j. après leur signature ;
 , une organisation basée en Irlande du Nord qui fait campagne pour les droits civiques ;
 Campus de la faculté Saint-Jean, localement abrégé Campus Saint-Jean, un établissement universitaire canadien de l’Université d'Alberta ;

Centre de soins de jour ;
 , un organisme créé en 2004 visant à faire progresser l'éducation en matière de justice sociale et de promouvoir le bénévolat ;
 , un dissident politique de Singapour ;
 Société chimique du Japon, une société japonaise créée en 1878 afin de faire progresser la recherche en chimie ;
 Chrëschtlech Sozial Jugend, un groupe jeune du Parti populaire chrétien social ;
 , un collège privé catholique à Rutland aux États-Unis ;
 Combustion Society of Japan ;
 Commission des services juridiques, un organisme gouvernemental québécois d'aide juridique créé en 1972 ;
 Congrégation des sœurs de Saint-Joseph, une congrégation religieuse fondée en 1650 par Jean-Pierre Médaille en France ;
 Conseil supérieur de la jeunesse, une institution en Algérie ;
 Conseil supérieur de la Justice, une instance belge créée en 1999 qui a pour mission de rapprocher la Justice du citoyen ;
 , une association ayant pour objectif l'adaptation sociale et la mise en avant de l'intérêt de tout individu ;
  ;
 Cour suprême de la République démocratique du Congo ;
 Haute Cour de justice en France ;
 , (en français, Journal des études sur les sectes), aujourd'hui , une revue rédigée par l'International Cultic Studies Association.
CSJ est un code qui peut faire référence à :
 Cap Saint-Jacques, aujourd'hui Vũng Tàu au Viêt Nam, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code